Свети Мартин може бити:
 Свети Мартин, хришћански светац

 или
 Свети Мартин (Бузет), насељено место у саставу Града Бузета, Истарска жупанија, Хрватска
 Свети Мартин (Крижевци), насељено место у саставу Града Крижеваца, Копривничко-крижевачка жупанија, Хрватска
 Свети Мартин (Света Недеља), насељено место у општини Света Недеља, Истарска жупанија, Хрватска

или
 Острво Свети Мартин, острво у Карибима, подељени између Француске и Холандије:
 Свети Мартин (Холандија)
 Свети Мартин (Француска)

Види још 
 Свети Мартин на Мури, општина у Међимурској жупанији, Хрватска
 Свети Мартин под Окићем, насељено место у саставу Града Самобора, Хрватска